Bodenpunkt steht für folgende Messgrößen
Ackerzahl, in der Bodenkunde
 Bodenpunkt (Geodäsie)